Christian Schulz (Bassum, 1 de abril de 1983) é um jogador de futebol da Alemanha, mais precisamente lateral do time alemão SK Sturm Graz.

Carreira 
Schulz foi para o time de base do Werder Bremen em 1995 com a idade de 12 anos, onde se profissionalizou e fez sua estréia na temporada 2001/02. Não sendo muito aproveitado no Werder Bremen, o Hannover abriu espaço para tentar sua contratação, realizada com sucesso no dia 30 de setembro de 2007.

Futebolistas da Alemanha
Futebolistas do Sportverein Werder Bremen
Futebolistas do Hannover 96
Futebolistas do SK Sturm Graz
Jogadores da Seleção Alemã de Futebol Sub-21
Jogadores da Seleção Alemã de Futebol
Futebolistas da Copa das Confederações FIFA de 2005